Dendrosporomyces är ett släkte av svampar. Dendrosporomyces ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Dendrosporomyces